45 - o ano 45 d.C.
45 (canção)
Quarenta e cinco - o número inteiro

Calibres de armas e munições
 .45 ACP
 .45 GAP
 .45 Schofield

Outros usos
 .45 (filme), com Milla Jovovich

0045